Le terme fermeture renvoie à :
 Fermeture en informatique
 En théorie des langages formels, la fermeture de Kleene, ou fermeture itérative, est un opérateur unaire utilisé pour décrire les langages formels.
 La fermeture à glissière, ou fermeture à crémaillère, est un dispositif mécanique permettant l'ouverture et la fermeture rapide d'un vêtement ou d'un sac.
 La fermeture, ou closure, notion de psychologie
 Sur une aile à caisson (parapente, cerf-volant), la fermeture est une déformation soudaine du profil de l'aile.
 En morphologie mathématique, la fermeture est un opérateur.

Voir aussi 

 
 
 
 Adhérence, un terme en mathématiques qui peut être improprement traduit par fermeture.